Jaya, parola che in lingua sanscrita significa "vittoria", può riferirsi a:

Anime e manga
Jaya – isola nel manga One Piece

Geografia
Irian Jaya – porzione indonesiana della Nuova Guinea
Puncak Jaya – montagna dell'Indonesia

Onomastica
Jaya – nome proprio di persona indiano

Persone
Jaya – cantante filippina

Zoologia
Jaya – genere di formicaleoni